

Biografia

Famiglia 
Di origini africane, figlia di un imprenditore e di una casalinga, la famiglia si trasferì a New York quando Angela era ancora bambina.

Studi 
Ha conseguito il diploma al College di New York City e in seguito ha studiato moda presso la Parsons School of Design. 
Ha conseguito il Bachelor of Arts a 21 anni e all'ultimo anno di studi le è stato conferito il Premio Oscar de la Renta, per la progettazione e realizzazione di una tuta a righe in seta.

Carriera 
Ha lavorato come stilista per tre anni prima di fondare un marchio di sua proprietà a New York chiamato A. Brown. È stata la direttrice creativa del marchio di moda della stilista statunitense Adrienne Vittorini, fino al settembre 1999.

Matrimonio 
Angela Brown conobbe il suo futuro marito, il principe Massimiliano del Liechtenstein, ad una festa a Manhattan nel 1997. I due si fidanzarono nel dicembre di due anni dopo e dopo la piena approvazione al matrimonio del principe sovrano Giovanni Adamo II, nello stesso anno la loro imminente unione matrimoniale venne annunciata dalla Casa reale del Liechtenstein. Poco dopo, il 21 gennaio 2000, la coppia è convolata a nozze con cerimonia civile nella Cattedrale di San Florino di Vaduz. Hanno poi celebrato il matrimonio religioso otto giorni dopo, il 29 gennaio nella chiesa St. Vincent Ferrer a Manhattan.

Discendenza 
Dal suo matrimonio con il principe Massimiliano del Liechtenstein è nato un figlio, Alfonso Constantino Maria, il 18 maggio 2001 a Londra. Alfonso del Liechtenstein è sesto in linea di successione ed è l'unico principe europeo nero e di origine afroamericana. Sia Angela che il figlio partecipano a molti eventi ufficiali della famiglia reale, come la festa nazionale del Liechtenstein, e attualmente la principessa risiede ad Amburgo con il figlio e il marito.

Curiosità 
La principessa Angela, nel giorno del suo matrimonio, ha indossato un abito disegnato da lei, mentre sul capo indossò la famosa tiara appartenente alla famiglia Kinsky, alla quale apparteneva la suocera, Marie del Liechtenstein. La tiara infatti venne prima indossata dalla suocera nel giorno del suo matrimonio, il 30 luglio 1967, e da sua cognata, la principessa Tatjana Nora del Liechtenstein, il 5 giugno 1999. Attualmente la tiara viene spesso indossata dalla principessa ereditaria Sofia del Liechtenstein negli eventi ufficiali.

Titoli e trattamento 
Dal 21 gennaio 2000 – attuale: Sua Altezza Serenissima la Principessa Angela del Liechtenstein, Contessa di Rietberg

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 Sito ufficiale della Casa principesca del Liechtenstein